

Codici 
 vms – codice ISO 639-3 della lingua moksela

Informatica 
 VMS – OpenVMS, sistema operativo

Allevamento 
 VMS – Voluntary Milking System, Sistema di mungitura robotizzata